El Proyecto Gambe, se encuadra dentro de los Programas Europeos Leonardo, para la Educación y la Cultura, y va destinado a la integración laboral de las personas discapacitadas social y psíquicamente, mediante la formación, tanto a estas personas como a sus educadores, en diversas áreas, como la hostelería, la administración, las nuevas tecnologías, etc.

En este proyecto participan entidades de España, Italia, Holanda, Grecia, Chipre, Rumanía, Alemania, Bulgaria, Eslovenia y Austria, que es el país organizador.
 
La Fundación ICSE una entidad sevillana sin ánimo de lucro, que lleva casi 30 años trabajando en este campo, es la representante de España y su labor es la de preparar la formación en TIC, tanto para los educadores como para las personas con discapacidad, para las cuales ha redefinido un programa que integra audio, vídeo ejercicios y texto, logrando así que temas tan abstractos como el paquete office, o internet, puedan ser comprendidos de una forma sencilla y práctica.

Enlaces externos 
 Fundación ICSE

Educación en Europa